Miejscowości w USA:
 Pleasant Plains – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Independence
 Pleasant Plains – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon
 Pleasant Plains – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Somerset
Gminy w USA:
 Pleasant Plains (ang. Pleasant Plains Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lake